El Mulki est nom propre jordanien originaire d'Irbid. Les El Mulki sont au service de leur pays depuis de nombreuses générations. D'orthographe variable, « El Mulki » s'écrit aussi Al Mulki.

Articles connexes 

 Voir  Fawzi al-Mulki 1910-1962, premier ministre en 1953 et 1954
 Voir  Hani al-Mulki né en 1951